Il bisbetico domato (Marry Me Again) – film del 1953 diretto da Frank Tashlin
 Il bisbetico domato  – film del 1980 diretto da Franco Castellano e Pipolo